Anna Bogdanova – ex multiplista russa
 Julija Bogdanova – ex nuotatrice sovietica
 Krasimira Bogdanova – cestista bulgara
 Viktoria Bogdanova – ginnasta estone